Type 63 – carro armato leggero 
 Type 63 – semovente contraerei su scafo di T-34
 Type 63 (trasporto truppe) – veicolo trasporto truppe cinese
 Type 63 (lanciarazzi) – Lanciarazzi multiplo da 107 mm di calibro
 Type 63 (lanciarazzi multiplo) – Lanciarazzi multiplo da 130 mm montato su autocarri
 Peugeot Type 63, 99, 108 e 118 – autovetture del primo '900